Річки:
 Писарівка — притока Інгулу
Села:
 Писарівка — Вінницька область, Вінницький район
 Писарівка — Вінницька область, Калинівський район
 Писарівка — Вінницька область, Шаргородський район
 Писарівка — Вінницька область, Ямпільський район
 Писарівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Писарівка — Житомирська область, Житомирський район
 Писарівка — Житомирська область, Коростенський район
 Писарівка — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Писарівка — Луганська область, Старобільський район
 Писарівка — Одеська область, Подільський район
 Писарівка — Полтавська область, Миргородський район
 Писарівка — Полтавська область, Новосанжарський район
 Писарівка — Сумська область, Сумський район
 Писарівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район
 Писарівка — Харківська область, Золочівський район
 Писарівка — Харківська область, Кегичівський район
 Писарівка — Хмельницька область, Волочиський район
 Писарівка — Хмельницька область, Красилівський район
 Писарівка — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Писарівка — Черкаська область, Лисянський район

Див. також 
 Велика Писарівка